Knudskov er en dansk skov på Sydsjælland i Vordingborg Kommune på Knudshoved Odde, en femten kilometer lang halvø der skiller Avnø Fjord fra Smålandsfarvandet. Skoven hører under Rosenfeldt Gods.

Skove under Rosenfeldt Gods
Skove i Vordingborg Kommune